Lista delle città del Colorado, Stati Uniti d'America, comprendente i comuni (city e town) e i census-designated place (CDP).
    
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Collegamenti esterni
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
 
Colorado